Termenul „Aller” se poate referi la:

 Aller râu în Germania
 Aller (Caudal) afluent al lui Caudal, (Spania)
 Aller (Somerset), localitate în Marea Britanie
 Aller (Spania), comună in Asturia, Spania
 Heinrich Aller (* 1947), politician german
 Lawrence Aller (1913–2003) astronom nord american